Первый национальный канал:
 Первый национальный канал (Белоруссия) — название телеканала "Беларусь-1" в 2006-2011 годах.
 Первый национальный канал (Украина) — название телеканала "Перший" в 1998-2015 годах.